Feliz Navidad è l'augurio di un “felice Natale” nei Paesi di lingua spagnola.

Può inoltre riferirsi a:

Feliz Navidad – singolo di José Feliciano del 1970
Feliz Navidad – album di José Feliciano del 1970
Feliz Navidad – album di Héctor Lavoe del 1979
Feliz Navidad –  album dei Menudo del 1982
Feliz Navidad – singolo di Irán Castillo del 1997, dall'album Tiempos Nuevos